Lemkovská republika může být označení některého z krátkodobě existujících států rusínského etnika Lemků: 
 Lemko-rusínská republika (Rusínská lidová republika Lemků), stát existující od 5. prosince 1918 do března 1920, se sídlem ve vesnici Florynka, inklinující nejprve k předbolševickému Rusku a pak k Československu
 Komančská republika (Východní Lemkovská republika), stát existující od 4. listopadu 1918 do 24. ledna 1919, se sídlem ve vesnici Komańcza, inklinující k Západoukrajinské lidové republice